Kankalsi peut désigner :
Kankalsi, la commune rurale située dans le département de Bogandé au Burkina Faso.
Kankalsi, la commune rurale située dans le département de Piéla au Burkina Faso.

Homonymie de localités